est la formule brute de plusieurs isomères. 
 Procyanidine C1, un trimère de tanins condensés
 Procyanidine C2, un trimère de tanins condensés